Caudal steht für:

 Caudal (Fluss), einen Fluss in Spanien
 Caudal (Comarca), eine Comarca (Verwaltungseinheit) in Asturien, Spanien
 Caudal Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika

caudal bedeutet 
 in der Anatomie zum Schwanz hin, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen